Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1900 прошли 25 и 26 августа на реке Сене. В них участвовало 108 спортсменов (из них несколько рулевых) из 8 стран. Они соревновались в четырёх дисциплинах.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Страны 

В соревнованиях по академической гребле участвовало 108 спортсменов (включая рулевых) из 8 стран, однако гражданство 9 рулевых неизвестно.
В скобках указано количество спортсменов
  (9)
  (1)
  (21)
  (5)
  (1)
  (13)
  (9)
  (40)

Примечания

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований